Fullilove ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Fullilove (* 1958), US-amerikanischer Filmschauspieler und Synchronsprecher.
 Michael Fullilove (* 1972), australischer Autor, Journalist und Politologe